Jim Thomas (1930–2009) – amerykański poeta, profesor literatury
 Jim Thomas (ur. 1959) – amerykański przedsiębiorca
 Jim Thomas (ur. 1960) – amerykański koszykarz
 Jim Thomas (ur. 1974) – amerykański tenisista